O Campeonato Carioca de Futebol de 1938 - Segunda Divisão foi a 28ª edição da segunda divisão do futebol no Rio de Janeiro.

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1938, as seguintes agremiações:

 Andarahy Athletico Club, do Rio de Janeiro
 Associação Atlética Portuguesa, do Rio de Janeiro
 Jequiá Football Club, do Rio de Janeiro
 Leopoldina Railway Associação Atlética, do Rio de Janeiro
 Olaria Athletic Club, do Rio de Janeiro
 Villa Isabel Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1938